Brouwerij De Ridder (Maastricht)
Brouwerij De Ridder (Deurne)